Aldo Bernardini può riferirsi a:

 Aldo Bernardini (giurista) (1935-2020), giurista italiano
 Aldo Bernardini (storico del cinema) (1935-), storico del cinema italiano